Il singolare maschile dello Sony Ericsson Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Il detentore del titolo era Novak Đoković, ma è stato battuto al quarto turno da Tommy Haas. In finale Andy Murray ha battuto David Ferrer per 2-6, 6-4, 7-61.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

 Novak Đoković (quarto turno)
 Andy Murray (campione)
 David Ferrer (finale)
 Tomáš Berdych (quarti di finale)
 Juan Martín del Potro (secondo turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (quarto turno)
 Janko Tipsarević (quarto turno)
 Richard Gasquet (semifinale)
 Marin Čilić (quarti di finale)
 Nicolás Almagro (quarto turno)
 Gilles Simon (quarti di finale)
 Juan Mónaco (secondo turno)
 Kei Nishikori (quarto turno)
 Milos Raonic (terzo turno, ritirato per infiammazione alla gola)
 Tommy Haas (semifinale)
 Andreas Seppi (quarto turno)

 Sam Querrey (quarto turno)
 Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
 Aleksandr Dolgopolov (terzo turno)
 John Isner (terzo turno)
 Jerzy Janowicz (secondo turno)
 Jérémy Chardy (secondo turno)
 Florian Mayer (secondo turno)
 Julien Benneteau (secondo turno)
 Fernando Verdasco (secondo turno)
 Kevin Anderson (terzo turno)
 Martin Kližan (secondo turno)
 Michail Južnyj (terzo turno)
 Grigor Dimitrov (terzo turno)
 Feliciano López (ritirato)
 Marcel Granollers (secondo turno)
 Fabio Fognini (terzo turno)

Qualificati 

  Dudi Sela (secondo turno)
  Marc Gicquel (primo turno)
  Dmitrij Tursunov (secondo turno, ritirato)
  Thiemo de Bakker (primo turno)
  Guillaume Rufin (secondo turno)
  Olivier Rochus (secondo turno)

 Jan Hájek (primo turno)
 Rajeev Ram (primo turno)
 Frank Dancevic (primo turno)
 Tim Smyczek (primo turno)
 Marius Copil (primo turno)
 Robby Ginepri (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Sony Ericsson Open 2013
ATP World Tour 2013